Miramar vient de l'occitan mais aussi de l'espagnol et veut dire littéralement vue sur la mer ou qui regarde la mer.

Toponymes

Miramar est un quartier de l'arrondissement El-Amir de la ville d'Oran.
 Miramar une plage a Skikda (Philippeville).
 Miramar est un quartier de la commune de Raïs Hamidou (aussi une plage au même endroit).

Miramar est une ville de la province de Buenos Aires.
 Miramar est une ville de la province de Córdoba.

Miramar est une ville de la province de Guanacaste.
 Miramar est une ville de la province de Puntarenas.

Miramar, est un quartier de Playa, à La Havane ().
 Miramar, est une ville de la Granma ().

Miramar, est un village de la province de Valence .
 Miramar est un lieu-dit ("posesion" ou "posesio"), entre les villages de Valldemossa et de Deia, sur l'île baléares de Majorque.

Miramar, ville de Floride.
 Miramar, quartier et base militaire de San Diego.

Un hameau dans la commune de Théoule-sur-Mer, dans les Alpes-Maritimes.
Le port de la ville de La Londe-les-Maures, dans le Var.
Une plage de la ville de Biarritz, dans les Pyrénées-Atlantiques.

Miramar est une plage, près du village de Panjim, dans l'État de Goa.

Le Grand Hotel Miramare est un palace de Gênes.
 Le Château de Miramare est un château près de Trieste.

Miramar, est une ville dans l'État de Basse-Californie.
 Miramar, est une ville dans l'État de Chiapas.
 Miramar, est une ville dans l'État de Colima.
 Miramar, est une ville dans l'État de Guerrero.
 Miramar, est une ville dans l'État d'Oaxaca.
 Miramar, est une ville dans l'État de Sonora.
 Miramar, est une ville dans l'État de Tabasco.
 Miramar, est une ville dans l'État de Tamaulipas.
 Miramar, est une ville dans l'État de Yucatán.

Miramar, est une banlieue de Wellington sur la .
 Miramar,  au sud-est de la cité de Wellington.

Miramar (Panama) : un corregimiento du district de Chiriqui Grande de la province de Bocas del Toro.

Miramar est une banlieue de San Juan.

Miramar est une paroisse de Vila Nova de Gaia.

Miramar Entertainment Park est un centre commercial de Taipei.

Art 
 Miramar est aussi le titre des œuvres suivantes :
 Miramar est un roman de Naguib Mahfouz, datant de 1967.
 Miramar est un film réalisé par Júlio Bressane, en 1997.
 Le Miramar est une salle de cinéma du quartier du Montparnasse à Paris

Sport 
 Miramar Misiones FC, club de football de Montevideo, Uruguay.
 Miramar, club portugais de futsal (football en salle).

Informatique 
 Miramar, nom de code de la version 3.3 du client de messagerie Mozilla Thunderbird

Notes et références